God & Guns — тринадцятий студійний альбом американської групи Lynyrd Skynyrd, який був випущений 29 вересня 2009 року.

Композиції 
 Still Unbroken - 5:06
 Simple Life - 3:17
 Little Thing Called You - 3:58
 Southern Ways - 3:48
 Skynyrd Nation) - 3:52
 Unwrite that Song - 3:50
 Floyd - 4:03
 That Ain't My America - 3:44
 Comin' Back For More - 3:28
 God & Guns - 5:44
 Storm - 3:15
 Gifted Hands - 5:22

Джерела 
 God & Guns  allmusic
 God & Guns last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Lynyrd Skynyrd